Häx Cel é uma banda alemã de rock progressivo, cujo único disco gravado foi Zwai, em 1972.

A sonoridade da banda é uma mescla de música clássica e jazz-rock, sendo que suas músicas são rearranjos de Handel, Beethoven, Albinioni, Bach e Vivaldi.

Formação 
 Michael Moebus - baixo, vocal
 Dieter Neumann - flauta, vocal
 Achim Neubauer - piano, cravo
 Rainer Greffrath - bateria

Discografia 
 Álbuns de estúdio

Zwai 
 "Albinoni" - 4:12
 "A Second Time" - 3:03
 "Music" - 5:23
 "Julius Caesar" - 4:36
 "Bouree" - 1:18
 "Marsch" - 5:16
 "Land Of Dreams" - 5:01
 "To Barbara" - 7:16
 "Andante" - 0:59
 "Albinoni" (Bónus) - 3:22
 "Difference" (Bónus) - 3:13

Bandas de rock progressivo
Bandas da Alemanha
Bandas formadas em 1972